Алча́н:

 Алчан — река в Приморском крае
 Алчан — село в Пожарском районе Приморского края
 Алчан — станция Дальневосточной железной дороги